Coryneum är ett släkte av svampar. Coryneum ingår i familjen Pseudovalsaceae, ordningen Diaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coryneum